Torpe bezeichnet:

 Torpè, Ort in der Provinz Nuoro in der italienischen Region Sardinien
 Christian Torpe (* 1978), dänischer Drehbuchautor